Сверхмарафон «Астана-Алматы» 2018 г. — это cверхмарафон с дистанцией 1300 км, организован Клубом марафонцев «Астана Желаяғы» и РОЮЛ «Союз строителей Казахстана» посвящен Дню Независимости Республики Казахстан, а также для почтения памяти погибших сотрудников правоохранительных органов и содействовать формированию позитивного отношения к сотрудникам правоохранительных органов.

Организаторы 
РОЮЛ «Союз строителей Казахстана», ОО "Клуб марафонцев «Астана Желаяғы».

При поддержке: МВД РК, акимат Астаны, партия «Нұр Отан», НПП Атамекен, АНК.

Маршрут и дистанция 
Астана, Караганда, Балхаш, Сарышаган, Аксуек, Каскелен и Алматы.

Области: Акмолинская, Карагандинская, Жамбылская, Алматинская.

Дистанция: 1300 километров.

Участники 
10 бегунов-ультрамарафонцев:

 Талгат Ергалиев
 Талапнур Байзак
 Мендыбай Алимгазинов
 Серик Оспанов
 Ерик Боранбеков
 Дулат Иманкажы
 Талгат Кенжебеков
 Жанат Кожахметов
 Нурлыбек Ибрагимов
 Аскер Кожанов

Примечания 

Марафоны Казахстана